Markus Schiffner (ur. 5 czerwca 1992 w Linzu) − austriacki skoczek narciarski, zawodnik klubu UVB Hinzenbach. Zwycięzca Pucharu Kontynentalnego 2020/2021. Uczestnik mistrzostw świata (2017).

Przebieg kariery 
W zawodach rangi FIS po raz pierwszy pojawił się 23 lutego 2008, podczas konkursu FIS Race w Hinterzarten. Po raz pierwszy w zimowym Pucharze Kontynentalnym wystąpił 23 stycznia 2010, kiedy zajął 45. miejsce w Bischofshofen. Jego najwyższą lokatą w tymże cyklu jest 14. miejsce na skoczni w Sapporo, które zajął 9 stycznia 2011. W 2011 roku zajął indywidualnie 13. miejsce podczas mistrzostwa świata juniorów w Otepää.

Jest także byłym rekordzistą skoczni Tehvandi k-90 w estońskim Otepää. 26 stycznia 2011 podczas treningu przed mistrzostwami świata juniorów skoczył tu 99,5 metra, dzięki czemu poprawił o pół metra zimowy rekord należący do Fina Antti Määttä. Dwa dni później, w czasie konkursu indywidualnego jego rodak Stefan Kraft skoczył na tej skoczni 100 metrów, przejmując tym samym rekord należący wcześniej do Schiffnera.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 2014 w Innsbrucku, zajmując 46. miejsce. Pierwsze punkty w cyklu zdobył 20 grudnia 2015 w Engelbergu, gdzie zajął 24. pozycję.

W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował na początku września 2022, zajmując 20. i 26. miejsce w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer. 20 września 2022 poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że postanowił zakończyć karierę.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty M. Schiffnera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M.Schiffnera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Schiffnera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Zwycięstwa w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Linzu